Contea di Walker o Walker County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Walker (Alabama)
 Contea di Walker (Georgia)
 Contea di Walker (Texas)